Каталонският език (самоназвание: català, произнесено  или ) е романски език, говорен от около 11 милиона души (за 6.5 млн. – роден, за 5 млн. – втори или трети език) в Испания, Франция, Андора, Италия и други.

Има сходство с френския, италианския и испанския език. Роден език е на около 6 500 000 души. Официално включва в себе си три ясно обособени диалекта: каталански (català), валенсиански (valencià) и балеарски (balear), които се говорят съответно в провинциите Каталония (включително в областта Русийон, намираща се в Южна Франция и граничеща с испанската провинция Каталония), Валенсия и Балеарските острови, а също така и в град Алгеро на остров Сардиния, Италия.

Източници

Външни препратки 
 Каталанският език на Ethnologue
 Уикипедия на каталански
 Catalan 101 Learn Catalan online

Култура на Каталония
Романски езици
Езици в Испания
Езици във Франция
Окситания
Валенсийска общност